Émeric Bréhier, (1971- ), homme politique français. 
 Émile Bréhier, (1876-1952), écrivain, philosophe et historien français.
 Jacques-Joseph Bréhier, (1800-1872), homme politique français.
 Louis Bréhier, (1868-1951), historien français.

Patronyme français